Parafia St. Martin (Luizjana) – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia Saint Martins (Nowy Brunszwik) – jednostka terytorialna hrabstwa Saint John w prowincji Nowy Brunszwik

Zobacz też 
 Parafia św. Marcina